Турнефор ():

Топоним 
 Турнефор — коммуна в департаменте Приморские Альпы (Франция)
 Турнефор — упразднённая коммуна в департаменте Альпы Верхнего Прованса (Франция)
  — улица в латинском квартале Парижа (Франция)

Персоналии 
 Питтон де Турнефор, Жозеф (1656—1708) — французский профессор ботаники при Королевском саде лекарственных растений в Париже, член Парижской академии наук.